Certosa puede referirse a:

 Certosa di Pavia, municipio italiano de la provincia de Pavía.
 La Certosa, una isla en la laguna de Venecia, al norte de Italia.
 Villa Certosa, villa situada en Porto Rotondo, en la comuna sarda de Olbia.